Solum ist:
 Solum (Bodenkunde), einen Begriff aus der Bodenkunde
 Solum (Norwegen), eine frühere Gemeinde in Norwegen, 1964 eingemeindet nach Skien

Solum ist der Familienname folgender Personen:
 Gunnar Solum (1929–2008), norwegischer Politiker
 Lawrence B. Solum (* 1954), US-amerikanischer Jurist und Autor
 Ola Solum (1943–1996), norwegischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Schauspieler
 Ove Solum (* 1955), norwegischer Medienwissenschaftler